Сетанта:

 Куху́лин — герой ирландских мифов
 Сетанта Спорт — ирландский спортивный телеканал